FTTC steht für:
 fibre to the curb (deutsch: „Glasfaser bis zum Randstein“), siehe Glasfasernetz #Fibre to the Node/Curb/Street
 Flughafen Abéché (ICAO-Code), tschadischer Flughafen

Abkürzung